Nadeau est un nom de famille canadien-français (majoritairement québécois) d'origine poitevine, dont les variantes sont Nadal, Nadel, Nadau, Nadault, Nadeault, aussi Nadet et Nadette. Ce nom était donné aux nouveau-nés à Noël (Noédé, donc "de Noël"), et pourrait également découler du mot occitan Nadal / Nadau, voulant dire "Noël".

Patronyme

 Claire Nadeau (1945-), actrice française, fille de Maurice Nadeau et sœur de Gilles Nadeau ;
 Épiphane Nadeau (1879-19??), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Fernand Nadeau (1924-2005), comptable agréé et homme politique canadien ;
 Gilles Nadeau (1943-), cinéaste, documentariste et éditeur français (frére ainé de Claire et fils de Maurice;
 
 Jean-Benoît Nadeau (1964-), journaliste et écrivain canadien ;
 Jean-François Nadeau (1970-), journaliste, éditeur et historien canadien ;
 Jean-Marie Nadeau (1948-), activiste, journaliste et syndicaliste canadien ;
  (1970-), ancien pilote de compétitions automobiles américain ;
 Joseph Nadeau (1698-1760), capitaine de la milice franco-canadienne durant la guerre de Sept Ans ;
 Joseph Docithe Nadeau (1910-1986), fermier, homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Marthe Nadeau (1910-1994), actrice québécoise ;
 Mathias Nadeau (1838-1919), fermier, marchand et homme politique canadien ;
 Marcellin Nadeau (1962-), homme politique français ;
 Maurice Nadeau (1911-2013), homme d'édition français, père de Claire et Gilles Nadeau ;
 Michel Nadeau (1947-2021), administrateur et journaliste québécois ; 
 Pascale Nadeau (1960-), journaliste et animatrice de télévision canadienne ;
 Pierre Nadeau (1936-2019), animateur de télévision et journaliste canadien ;
 Richard Nadeau (1959-), homme politique canadien ;
 Robert Nadeau (1944-), épistémologue canadien.

Édition
 Les Éditions Maurice Nadeau créées par Maurice Nadeau

Toponyme

Rivière Nadeau est un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les MRC de Robert-Cliche et de La Nouvelle-Beauce, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada;
 Rivière à Nadeau, un affluent de la Grande Rivière Est (Percé), coulant dans le canton de Fortin, dans le territoire non organisé de Mont-Alexandre, dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Île Nadeau, île située dans la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, en Basse-Côte-Nord, au Québec, au Canada;
 Île Nadeau, île située dans Saint-Raymond, dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.

Nadeau Township, commune du comté de Menominee dans le Michigan;

Notes et références 

Patronyme canadien
Patronyme français
Homonymie d'hydronyme